

Aeronautica 
 Robinson R22 – elicottero leggero

Chimica 
 R22 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche
 R-22 – sigla del clorodifluorometano

Trasporti 
 R22 – tangenziale di Bruxelles (Belgio)